La musaranya de Botteg (Crocidura bottegi) és una espècie de la família dels sorícids que viu a Etiòpia i el nord de Kenya (Marsabit).

Referències

Bibliografia 

 Aggundey, I. R. i Schlitter, D. A., 1986. Annotated checklist of the mammals of Kenya. II. Insectivora and Macroscelidea. Annals of Carnegie Museum 55: 325–347.
 Corbet, G.B. & Hill, J.E., 1991. A World List of Mammalian Species. Tercera edició. Natural History Museum Publications & Oxford University Press, Londres i Oxford: v-viii, 1–243.
 
 Hutterer, R., 1993. Order Insectivora. A: Wilson, D.E. i Reeder, D.M. (editors) Mammal Species of the World. Segona edició. Smithsonian Institution Press, Washington DC i Londres: 69–130
 Hutterer, R., 2005. Order Soricomorpha. A: D. E. Wilson i D. M. Reeder (editors), Mammal Species of the World, p. 220–311. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland (Estats Units).
 Yalden, D. W., Largen, M. J., Kock, D. and Hillman, J. C., 1996. Catalogue of the Mammals of Ethiopia and Eritrea 7. Revised Checklist, zoogeography and conservation. Tropical Zoology 9(1): 73–164.

Enllaços externs 

 Animal Diversity Web 

Musaranya Botteg